Гринвіч або Грінвіч () — англомовний топонім та прізвище:

Топонім

Гринвіч — боро Лондона.
 Гринвіч — район в однойменному боро.
 Гринвіч — півострів у Лондоні.

Гринвіч — місто в штаті Коннектикут
 Гринвіч — місто, штат Нью-Йорк
 Гринвіч Тауншип — поселення в окрузі Камберленд, штат Нью-Джерсі
 Гринвіч Тауншип — поселення в окрузі Глостер, штат Нью-Джерсі
 Гринвіч Тауншип — поселення в окрузі Воррен, штат Нью-Джерсі
 Гринвіч — поселення, штат Нью-Йорк
 Гринвіч — поселення, штат Огайо
 Гринвіч Тауншип — поселення в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Гринвіч — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Гринвіч — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Гринвіч-Віллидж — район Мангеттена (місто Нью-Йорк)
 Іст-Гринвіч — тауншип в штаті Нью-Джерсі
 Іст-Гринвіч — містечко в штаті Род-Айленд
 Вест-Гринвіч — містечко в штаті Род-Айленд

Гринвіч — один з островів в архіпелазі Південних Шетландських островів в Антарктиці.

Прізвище 
  (нар. 1980) — австралійський політик.
  (нар. 1936) — канадський гітарист.
  (1940-2009) — американська співачка, поетеса-пісняр і продюсер звукозапису.

Див. також 
 Гринвіцька обсерваторія
 Гринвіцький меридіан
 Середній час за Гринвічем
Багатозначні терміни